Uncharted, série de jeux vidéo de type action-aventure;
 Uncharted, est film américain réalisé par Ruben Fleischer;
 Uncharted: Drake's Fortune, un jeu vidéo développé par le studio américain Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment sorti en 2007;
 Uncharted 2: Among Thieves, un jeu vidéo développé par le studio américain Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment sorti en 2009;
 Uncharted 3 : L'Illusion de Drake, un jeu vidéo sorti en 2011;
 Uncharted 4: A Thief's End, un jeu vidéo d'action-aventure sorti en 2016;
 Uncharted: The Lost Legacy, un jeu vidéo développé par le studio américain Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment, sorti en 2017.